BVG peut faire référence à :
 Berliner Verkehrsbetriebe, la compagnie des transports exploitant les réseaux de métro, tramway et bus de l’agglomération de Berlin en Allemagne ;
  ;
 , le Tribunal administratif fédéral allemand ;
 , le nom en allemand du Tribunal administratif fédéral suisse ;
 Bundesverfassungsgericht, le Tribunal constitutionnel fédéral allemand ;
 Brigade de vérification générale, une des structures de contrôle fiscal en France.

B-VG peut faire référence à :
 Bundes-Verfassungsgesetz, la constitution fédérale de l'Autriche.

Référence